Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „58”:

Wojska Polskiego
 58 Pułk Piechoty Wielkopolskiej (1919-1939)

Armii Stanów Zjednoczonych
 58 Ochotniczy Pułk Piechoty Nowego Jorku (ang. 58th New York Volunteer Infantry Regiment)

cesarskiej i królewskiej Armii
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 58 (1763–1918)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 58 Pułk Piechoty (3 Poznański) sformowany 5 maja 1860 stacjonował w Głogowie i we Wschowie

Armii Imperium Rosyjskiego
 58 Praski Pułk Piechoty (ros. 58-й пехотный Прагский полк) wchodził w skład I Brygady 15 Dywizji Piechoty i stacjonował w Mikołajowie, w ówczesnej guberni chersońskiej